Вальтер Фрицевич Ани — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант внутренней службы.

Биография 
Родился в 1914 году в деревне Нижние Осельки Вартемякской волости Санкт-Петербургского уезда Санкт-Петербургской губернии. Член КПСС с 1944 года.

С 1936 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1936—1979 гг. — техник-лаборант, техник-конструктор, техник, в Красной армии, в оборонной промышленности, заместитель заведующего Отделом ЦК КП(б) Эстонии, 2-й секретарь Кохтла-Ярвеского городского комитета КП(б) Эстонии, в ЦК КП(б) Эстонии, секретарь, 1-й секретарь Таллинского городского комитета КП Эстонии, министр внутренних дел/охраны общественного порядка/внутренних дел Эстонской ССР.

Делегат XIX съезда КПСС.

Умер в Таллине в 1990 году.

Ссылки 
 Ани 

Первые секретари Таллинского горкома КП Эстонии
Народные комиссары и министры Эстонской ССР
Генерал-лейтенанты (СССР)
Делегаты XIX съезда КПСС
Вторые секретари городских комитетов КП Эстонии